Черкасов, Пётр:
 Черкасов, Пётр Владимирович (1872—1929) — русский генерал-лейтенант
 Черкасов, Пётр Иванович (1796—1867) — русский офицер, проходивший по делу декабристов.
 Черкасов, Пётр Нилович (1882—1915) — русский морской офицер, командир канонерской лодки «Сивуч».
 Черкасов, Пётр Петрович (род. 1956) — советский и российский историк.